Цирк может обозначать:

Вид развлечений 
 Цирк — вид искусства и развлекательное представление.
 Цирк (Древний Рим) — место скачек и состязаний колесниц.

Названия фильмов, телешоу, музыки 
 «Цирк» — американский фильм 1928 года, лауреат премии Оскар.
 «Цирк» — советский фильм 1936 года.
 «Цирк» («Чужая игра») — британо-американский фильм 2000 года.
 «Цирк со звёздами» — телешоу Первого канала (2007).

 «Цирк» — девятнадцатый студийный альбом рок-группы «Алиса» (2014).

Название объектов и сооружений 
 «Воздушный цирк» — эскадрилья аса Манфреда Альбрехта барона фон Рихтхофена; эскадрилья также известна тем, что в ней когда-то служил Герман Гёринг.
 «Цирк Вахимистрова», «Цирк Шубникова» — прозвища эскадрильи летающего авианосца по проекту «Звено».
 «Циркус» — театр в Гааге (бывшее здание цирка).
 «Циркус гимнастикус» — утраченный театр в Вене.
 «Циркус гимнастикус» — первое название театра «Дом оперетты» в Гамбурге.

Термины 
 Цирк (селенография) — старое название крупных лунных кратеров (как правило, без центральной горки).
 Ледниковый цирк — естественное чашеобразное углубление в привершинной части склонов гор.